O ribeirão Água Quente é um rio brasileiro no estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Agua Quente
Agua Quente